Adami kan syfta på:

Geografi

Grekland 

 Adhámi, ort, Peloponnesos, Nomós Argolídos,

Personer 
 Adam Adami (1610–1663), tysk biskop
 Edward Fenech Adami (född 1934), maltesisk politiker
 Ernst Daniel Adami (1716–1795), tysk teolog, skriftställare och musiker
 Friedrich Wilhelm Adami (1816–1893), tysk skriftställare
 
 Heinrich Joseph Adami (1807–1895), österrikisk skriftställare 
 
 John George Adami (1862–1926), brittisk patolog
 Paul Adami (1739–1814), österrikisk veterinärmedicinare
 Tobias Adami (1581–1643), tysk filosof och medlem av Fruktbringande sällskapet
 Valerio Adami (född 1935), italiensk konstnär

Robotskapade Greklandförgreningar